Die Lohbek, der einzige Zufluss der Schillingsbek, ist etwa 900 Meter lang. Ab dem Lohbekteich verläuft das Gewässer jedoch 470 Meter unterirdisch (verdolt) und mündet nach der Julius-Vosseler-Straße unterirdisch in die Schillingsbek. Zugänglich sind nur etwa 200 Meter von der Quelle am Lohkoppelweg bis zum Lohbekteich – dieses Stück ist als öffentliche Parkanlage angelegt.

Auf einer Karte aus dem 19. Jahrhundert ist die Lohbek bereits erkennbar.

Als Namensgeber 
Folgende Straßen wurden nach der Lohbek benannt:

 An der Lohbek (endet an der Lohbek)
 Lohbekstieg (Verläuft parallel zum Lohbekpark)

Einzelnachweise

Weblinks 

Hamburg-Lokstedt